Chemin de croix peut faire référence à :
Le chemin de croix (via crucis), un acte dévotionnel privé ou communautaire commémorant la Passion du Christ dans la tradition catholique ;
Chemin de croix, un film dramatique allemand réalisé par Dietrich Brüggemann et sorti en 2014.
Chemin de croix, une peinture à l'huile de l'artiste mosan Henri Bles.